Nymphensee ist die Bezeichnung einiger Seen

 in Deutschland
 Nymphensee (Brieselang), ein See in der Gemeinde Brieselang im Bundesland Brandenburg
 Nymphensee (Rangsdorf), ein See in der Gemeinde Rangsdorf im Bundesland Brandenburg.

Sonstige

 der Lago della Ninfa Monte Cimone im Apennin, Italien, wird auch als Nymphensee bezeichnet.